Ранчо лос Аркос има више значења:

 Ранчо лос Аркос, Санта Инес (Тланалапа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо лос Аркос (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо лос Аркос (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо лос Аркос (Санто Доминго Тонала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо лос Аркос (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику